Список ігор компанії THQ. Всіх їх є 305 ігор.

Ігри THQ
Списки відеоігор